Andreas Laudrup – calciatore danese
Brian Laudrup – calciatore danese
Finn Laudrup – calciatore danese
Mads Laudrup – calciatore danese
Michael Laudrup – calciatore danese